Foncin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Myriem Foncin (1893–1976), fransk geograf 
 Pierre Foncin (1841–1916), fransk geograf

Franska efternamn